Дмитрий Фёдорович Хритинин (род. 7 июня 1936 года) — советский и российский , член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).

Профессор кафедры психиатрии и наркологии лечебного факультета Сеченовского университета.

Являлся научным руководителем докторской и кандидатской диссертаций, в которых выявлены масштабные заимстования из других источников, без указания авторства.

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ